Пол Энтони Дейли (род. , Лондон) — профессиональный боец ММА и кикбоксер, который дрался в EliteXC, Cage Rage, Strikeforce, BAMMA, Maximum Fighting Championship, Cage Warriors, Shark Fights, Impact FC, Pancrase, Ultimate Fighting Championship (UFC), Bellator Fighting Championships и Cage Contender.

Статистика профессиональных боёв 

|-
|Поражение
|align=center| 43-18-2
| Джон Джэксон
|Решение (единогласное)
|Bellator 260
|11 июня 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
| Анкасвилл
|
|-
|Победа
|align=center| 43-17-2
| Сабах Хомаси
|Технический нокаут (удары) 
|Bellator 257: Немков - Дэвис 2
|16 апреля 2021
|align=center|  2
|align=center| 1:44
| Анкасвилл
|
|-
|Победа
|align=center| 42-17-2
| Саад Авад
|Технический нокаут (удары) 
|Bellator 232
|26 октября 2019
|align=center|  2
|align=center| 1:30
| Анкасвилл
|
|-
|Победа
|align=center| 41-17-2
| Эрик Сильва
|Решение (единогласное) 
|Bellator 223
|22 июня 2019
|align=center|   3
|align=center| 5:00
| Лондон
|
|-
|Поражение
|align=center| 40-17-2
| Майкл Пейдж
|Решение (единогласное) 
|Bellator 216
|16 февраля 2019
|align=center|   5
|align=center| 5:00
| Анкасвилл
|
|-
|Поражение
|align=center| 40-16-2
| Джон Фитч
|Решение (единогласное) 
|Bellator 199
|12 мая 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сан-Хосе
|
|-
|Победа
|align=center| 40-15-2
| Лоренц Ларкин
|Нокаут (удары) 
|Bellator 183
|23 сентября 2017
|align=center|   2
|align=center| 2:40
| Сан-Хосе
|
|-
|Поражение
|align=center| 39-15-2
| Рори Макдональд
|Сабмишен (удушение сзади) 
|Bellator 179
|19 мая 2017
|align=center|   2
|align=center| 1:45
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 39-14-2
| Бреннан Уорд
|Нокаут (удар коленом в прыжке) 
|Bellator 170
|21 января 2017
|align=center|   1
|align=center| 2:27
| Инглвуд
|
|-
|Поражение
|align=center| 38-14-2
| Дуглас Лима
|Решение (единогласное) 
|Bellator 158
|16 июля 2016
|align=center|   3 
|align=center| 5:00
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 38-13-2
| Энди Юрик
|Нокаут (удар) 
|Bellator 148
|29 января 2016
|align=center|   1
|align=center| 2:00
| Фресно
|
|-
|Победа
|align=center| 37-13-2
| Деннис Олсон
|Технический нокаут (удары) 
|Bellator 140
|17 июля 2015
|align=center|2
|align=center|1:12
| Анкасвилл
|
|-
|Победа
|align=center| 36-13-2
| Андрэ Сантос
|Решение (единогласное) 
|Bellator 134
|27 февраля 2015
|align=center|  3
|align=center| 5:00
| Анкасвилл
|
|-
|Победа
|align=center| 35-13-2
| Мариньо Морейра да Роха
|Нокаутом (удар по корпусу)
|BAMMA 16: Daley vs. da Rocha
|13 сентября 2014
|align=center| 2
|align=center| 3:40
| Манчестер
|
|-
|Победа
|align=center| 34-13-2
| Ромарио Маноэль да Сильва
|Нокаут (удар)
|BAMMA 14 — Daley vs. da Silva
|14 декабря 2013
|align=center| 2
|align=center| 1:42
| Бирмингем
|
|-
|Поражение
|align=center| 33-13-2
| Александр Яковлев
|Решение (единогласное)
|Легенда 2: Вторжение
|8 ноября 2013
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Москва
|
|-
|Победа
|align=center| 33-12-2
| Лукаш Члевики
|Технический нокаутом (остановка доктором)
|CWFC 57 — Cage Warriors Fighting
|20 июня 2013
|align=center| 1
|align=center| 5:00
| Ливерпуль
|
|-
|Победа
|align=center| 32-12-2
| Родриго Рибейру
|Нокаут (удары)
|Dubai FC 4
|10 мая 2013
|align=center| 2
|align=center| 1:02
| Дубай
|
|-
|Победа
|align=center| 31-12-2
| Патрик Валли
|Нокаут (удар коленом в прыжке)
|Cage Contender 16
|23 февраля 2013
|align=center| 2
|align=center| 4:12
| Дублин
|
|-
|Победа
|align=center| 30-12-2
| Руди Бирс
|Технический нокаут (удары)
|BFC — Bellator Fighting Championships 72
|20 июля 2012
|align=center| 1
|align=center| 2:45
| Тампа
|
|-
|Поражение
|align=center| 29-12-2
| Кадзуо Мисаки
|Решение (раздельное)
|Strikeforce — Tate vs. Rousey
|3 марта 2012
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Колумбус
|
|-
|Победа
|align=center| 29-11-2
| Луиджи Фьораванти
|Решение (единогласное)
|Ringside MMA 12
|21 октября 2011
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Монреаль
|
|-
|Победа
|align=center| 28-11-2
| Йордан Радев
|Решение (единогласное)
|BAMMA 7 — British Association of Mixed Martial Arts 7
|10 сентября 2011
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Бирмингем
|
|-
|Поражение
|align=center| 27-11-2
| Тайрон Вудли
|Решение (единогласное)
|Strikeforce / M-1 Global — Fedor vs. Henderson
|30 июля 2011
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Иллинойс
|
|-
|Поражение
|align=center| 27-10-2
| Ник Диас
|Технический нокаут (удары)
|Strikeforce — Diaz vs. Daley
|9 марта 2011
|align=center| 1
|align=center| 4:57
| Сан-Диего
|
|-
|Победа
|align=center| 27-9-2
| Юя Шираи
|Нокаут (удары)
|BAMMA 5 — British Association of Mixed Martial Arts 5
|26 февраля 2011
|align=center| 1
|align=center| 1:46
| Манчестер
|
|-
|Победа
|align=center| 26-9-2
| Скотт Смит
|Нокаут (удары)
|Strikeforce — Henderson vs. Babalu 2
|4 декабря 2010
|align=center| 1
|align=center| 2:09
| Сент-Луис
|
|-
|Победа
|align=center| 25-9-2
| Хорхе Масвидаль
|Решение (единогласным)
|SF 13 — Jardine vs. Prangley
|11 сентября 2010
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Амарилло
|
|-
|Победа
|align=center| 24-9-2
| Даниэль Акасио
|Болевой (локоть)
|Impact FC 2 — The Uprising: Sydney
|18 июля 2010
|align=center| 3
|align=center| 1:15
| Сидней
|
|-
|Поражение
|align=center| 23-9-2
| Джош Косчек
|Решение (единогласное)
|UFC 113 — Machida vs. Shogun 2
|8 мая 2010
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Монреаль
|
|-
|Победа
|align=center| 23-8-2
| Дастин Хэзелетт
|Нокаут (удары)
|UFC 108 — Evans vs. Silva
|2 января 2010
|align=center| 1
|align=center| 2:24
| Лас-Вегас
|
|-
|Победа
|align=center| 22-8-2
| Мартин Кампманн
|Технический нокаут (удары)
|UFC 103 — Franklin vs. Belfort
|19 сентября 2009
|align=center| 1
|align=center| 2:31
| Далас
|
|-
|Победа
|align=center| 21-8-2
| Порфирио Алвеш
|Технический нокаут (удары)
|WFC 8 — D-Day
|18 апреля 2009
|align=center| 1
|align=center| 1:29
| Любляна
|
|-
|Победа
|align=center| 20-8-2
| Аурелиюс Керпе
|Нокаут (удар коленом и добивание)
|UG — Ultimate Gladiators
|23 марта 2009
|align=center| 1
|align=center| 1:35
| Ноттингем
|
|-
|Поражение
|align=center| 19-8-2
| Ник Томпсон
|Решение (единогласным)
|MFC 20 — Destined For Greatness
|20 февраля 2009
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Эдмонтон
|
|-
|Победа
|align=center| 19-7-2
| Джон Алессио
|Технический нокаутом (удары)
|MFC 19 — Long Time Coming
|5 декабря 2008
|align=center| 2
|align=center| 2:18
| Эдмонтон
|
|-
|Поражение
|align=center| 18-7-2
| Джейк Шилдс
|Болевой (рычаг локтя)
|EliteXC — Heat
|4 октября 2008
|align=center| 2
|align=center| 3:47
| Флорида
|
|-
|Победа
|align=center| 18-6-2
| Боян Коседнар
|Нокаут (удар)
|CWFC — Enter the Rough House 7
|12 июля 2008
|align=center| 1
|align=center| 4:53
| Ноттингем
|
|-
|Победа
|align=center| 17-6-2
| Сэм Морган
|Нокаут (локоть)
|ShoXC — Elite Challenger Series
|25 января 2008
|align=center| 1
|align=center| 2:12
| Атланта
|
|-
|Победа
|align=center| 16-6-2
| Марк Уир
|Технический нокаут (удары)
|Cage Rage 23 — Unbelievable
|22 сентября 2007
|align=center| 2
|align=center| 2:14
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 15-6-2
| Дуэйн Людвиг
|Технический нокаут (удары)
|Strikeforce-EliteXC — Shamrock vs. Baroni
|22 июня 2007
|align=center| 2
|align=center| 0:42
| Калифорния
|
|-
|Победа
|align=center| 14-6-2
| Пол Дженкинс
|Болевой (удар по корпусу)
|Cage Rage 21 — Judgement Day
|21 апреля 2007
|align=center| 2
|align=center| 0:41
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 13-6-2
| Даниэль Вайхель
|Нокаут (удар коленом)
|FX3 — Fight Night 4
|10 марта 2007
|align=center| 1
|align=center| 2:55
| Лондон
|
|-
|Поражение
|align=center| 12-6-2
| Луис Азереду
|Решением (единогласное)
|Cage Rage 19 — Fearless
|9 декабря 2006
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 12-5-2
| Сол Гильберт
|Нокаут (удары)
|FX3 — Fight Night 4
|30 сентября 2006
|align=center| 2
|align=center| 2:59
| Лондон
|
|-
|Поражение
|align=center| 11-5-2
| Сатору Китаока
|Болевой (удушение гильотиной)
|Pancrase — Blow 6
|27 августа 2006
|align=center| 1
|align=center| 2:54
| Иокогама
|
|-
|Победа
|align=center| 11-4-2
| Росс Мэйсон
|Решение (большинство судей)
|Cage Rage 17 — Ultimate Challenge
|1 июля 2006
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 10-4-2
| Дэйв Стрэссер
|Решение (единогласное)
|Cage Rage 16 — Critical Condition
|22 апреля 2006
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 9-4-2
| Блэйк Фредриксон
|Решение (единогласное)
|GF — Brawl at the Mall 2
|19 марта 2006
|align=center| 2
|align=center| 2:00
| Вашингтон
|
|-
|Поражение
|align=center| 9-3-2
| Джин Сильва
|Техническим нокаут (вывих пальца)
|Cage Rage 15 — Adrenalin Rush
|4 февраля 2006
|align=center| 2
|align=center| 4:40
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 8-3-2
| Джоуи ван Ванруй
|Решение (единогласное)
|Cage Rage 14 — Punishment
|19 марта 2006
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 7-3-2
| Питер Анджерер
|Технический нокаут (удары)
|FX3 — Battle of Britain
|15 октября 2005
|align=center| 1
|align=center| 3:28
| Лондон
|
|-
|Поражение
|align=center| 6-3-2
| Пэт Хили
|Болевой (удушение гильотиной)
|SF 11 — Rumble at the Rose Garden
|9 июля 2005
|align=center| 1
|align=center| 3:15
| Портленд
|
|-
|Победа
|align=center| 6-2-2
| Сами Берик
|Технический нокаут (удары)
|FX3 — Xplosion
|18 июня 2005
|align=center| 1
|align=center| 3:03
| Беркшир
|
|-
|Ничья
|align=center| 5-2-2
| Пол Дженкинс
|Ничья
|Cage Rage 11 — Face Off
|30 апреля 2005
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Лондон
|
|-
|Ничья
|align=center| 5-2-1
| Абдул Мохамед
|Ничья
|CWFC 9 — Xtreme Xmas
|18 декабря 2004
|align=center| 5
|align=center| 5:00
| Шеффилд
|
|-
|Победа
|align=center| 5-2
| Джес Лиодин
|Технический нокаут (остановка доктором)
|Cage Rage 9 — No Mercy
|27 ноября 2004
|align=center| 1
|align=center| 5:00
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 4-2
| Пол Дженкинс
|Технический нокаут (удары)
|CWFC 8 — Brutal Force
|18 сентября 2004
|align=center| 2
|align=center| 2:56
| Шеффилд
|
|-
|Победа
|align=center| 3-2
| Ксавьер Фупа-Покам
|Нокаут (удар)
|Cage Rage 7 — Battle of Britain
|10 июля 2004
|align=center| 1
|align=center|N/a
| Лондон
|
|-
|Победа
|align=center| 2-2
| Ли Доский
|Технический нокаут (удары руками и локтями)
|UKMMAC 6 — Extreme Warriors
|29 февраля 2004
|align=center| 1
|align=center| 0:41
| Эссекс
|
|-
|Поражение
|align=center| 1-2
| Джеймс Эванс-Николл
|Болевой (удушение сзади)
|UKMMAC 5 — Mean Intentions
|2 ноября 2003
|align=center| 2
|align=center| 3:41
| Эссекс
|
|-
|Поражение
|align=center| 1-1
| Флорентим Аморим
|Болевой (удушение сзади)
|CWFC 4 — UK vs. France
|27 июля 2003
|align=center| 2
|align=center| 3:41
| Хэмпшир
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
| Джон Коннелли
|Технический нокаут (удары)
|EB 3 — Extreme Brawl 3
|29 июня 2003
|align=center| 1
|align=center|N/a
| Беркшир
|

Статистика боев Кикбоксинг 

|-
!|Победа
|align=center| 18-3
| Миран Фабиан
|Нокаут (хук слева)
|Final Fight Championship 12
|25.04.2014
|align=center| 2
|align=center| 2:41
| Любляна
|
|-

Любительский спорт 

|-

|-
!|Поражение
|align=center| 2-1
|Том Майс
|
|Combat Sports Open Trials 2003: 2nd Leg
|11.05.2003
|align=center| 1
|align=center| 4:00
|
|
|-

|-
!|Победа
|align=center| 2-0
|Листин Томас
|Болевой
|Combat Sports Open Trials 2003: 2nd Leg
|11.05.2003
|align=center| 1
|align=center| 1:42
|
|
|-

!|Победа
|align=center| 1-0
| Роберт Митчелл
|Болевой (удушение треугольником)
|G&P 3 — Ground & Pound 3
|10.05.2003
|
|
| Бирмингем Aston Events Centre Aston
|
|-

Примечания 

Кикбоксеры Великобритании
Бойцы смешанных единоборств Англии